La petite mort (del fr., la pequeña muerte) hace referencia al periodo refractario que sucede al orgasmo. Este término ha sido interpretado generalmente para describir a la pérdida del estado de conciencia o desvanecimiento posorgásmico. 

Un estudio de 2006 con tomografía por emisión de positrones (PET) sobre los patrones de activación del cerebro estudió en profundidad la naturaleza de dicho estado.

Referencias

Bibliografía recomendada 
 Vaitl D, Birbaumer N, Gruzelier J, et al. Psychobiology of altered states of consciousness. Psychological Bulletin. 2005; 131 (1): 98-127. doi: 10.1037/0033-2909.131.1.98.
 Janszky J, Szücs A, Halász P, Borbély C, Holló A, Barsi P, Mirnics Z. Orgasmic aura originates from the right hemisphere. Neurology. 2002; 58: 302-4. doi: 10.1212/wnl.58.2.302.
Cohen HD, Rosen RC, Goldstein L. Electroencephalographic laterality changes during human sexual orgasm. Archives of Sexual Behavior. 1976; 5 (3): 189-99. doi: 10.1007/BF01541370. 
Graber B, Rohrbaugh JW, Newlin DB, Varner JL, Ellingson RJ. EEG during masturbation and ejaculation. Archives of Sexual Behavior. 1985; 14 (6): 491-503. doi: 10.1007/BF01541750.

Orgasmo
Sexualidad
Galicismos
Jerga sexual